Chris Mayne (née en 1970), chanteuse française ;
 Cuthbert Mayne (1544-1577), prêtre, martyr et saint catholique anglais ;
Ethel Colburn Mayne (1865-1941), écrivaine et traductrice irlandaise ;
 Ferdy Mayne (1916-1998), acteur d'origine allemande ;
 Heidi Mayne (née en 1979), actrice américaine de films pornographiques ;
 Jean-Louis Mayne (né en 1903), romancier belge de langue française, auteur de littérature populaire
 Laura Mayne (née en 1968), chanteuse, auteur, compositeur, productrice française ;
Paul Camille Mayne (1927-1946), Plus jeune dissident antillais, mort pour la France .
 Thom Mayne (né en 1944), architecte déconstructiviste américain.

Voir aussi
 Ruisseau du Mayne, ruisseau français du département de la Corrèze